Hagenau – herb z indygenatu
 Inna nazwa herbu Żaliński
 Chojnik (niem. Hagenau) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Morąg